désigne :

  (antipape) (1370 - 1446), antipape de 1424 à 1429.
  (1536 - 1605),  du  au .